Hamerský rybník může znamenat:

 Hamerský rybník (Botič) — rybník v Záběhlicích v Praze
 Hamerský rybník (Kamenice) — rybník v Kamenici u Prahy
 Hamerský rybník (Malešov) — rybník u Malešova v okrese Kutná Hora 
 Hamerský rybník (Mrákotín) — rybník u  Mrákotína v okrese Jihlava 
 Hamerský rybník (Ploučnice) — rybník u obce Hamr na Jezeře v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji
 Horní a Dolní Hamerský rybník — dvojice rybníků v Zubří

Související články 
 Hamr, kovářská dílna, místní názvy viz Hamr (rozcestník), Hamry